Thomas Libiih (Douala, 17 de novembro de 1967) é um ex-futebolista profissional camaronês. Disputou as Copas de 1990 e 1994.

Em clubes, teve uma carreira curta: em seu país, defendeu o Tonnerre Yaoundé e no exterior representou o Ohud Medina da Arábia Saudita.

Permaneceu seis anos afastado do futebol até assinar contrato com a LDU de Portoviejo, time da segunda divisão do Equador. Depois de algumas partidas, pendurou oficialmente as chuteiras aos 34 anos.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Duala
Futebolistas dos Camarões
Futebolistas do Tonnerre Yaoundé
Futebolistas da Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo
Jogadores da Seleção Camaronesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994